Imsee ist der Name folgender Orte:

 Imsee (Gemeinde Palting), Ortschaft von Palting, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Imsee, deutscher Name der Ortschaft Przybrodzin der Gemeinde Powidz, Wojewodschaft Großpolen, Polen